Турнир в Сан-Антонио проходил с 19 ноября по 11 декабря 1972 года. Он был организован на средства сети ресторанов быстрого питания Church's fried chicken. Турнир имел XII категорию ФИДЕ (средний рейтинг 2539).

Турнирная таблица

Литература 
"64". — 1973. — № 1(236), с.4-10

Ссылки 

 Партии турнира в базе Chessgames

 Партии турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры в США
1972 год в шахматах
Спортивные соревнования в Сан-Антонио